Tug of War puede referirse a:

 Tug of War, álbum de estudio de Paul McCartney de 1982.
 Tug of War, álbum de estudio de Carly Rae Jepsen de 2008.
 «Tug of War», canción de Paul McCartney.
 «Tug of War», canción de Carly Rae Jepsen.